Trihidroksitoluen se može odnositi na:
 2,3,4-trihidroksitoluen (karikafenil triol) iz biljke papaja.
 2,3,5-trihidroksitoluen, produkt katalize orcinola.

Vidi još
 Hidroksitoluen
 Dihidroksitoluen
 Trinitrotoluen